Ахури:

Топонимы 
 Енидоган — село в Аралыкском районе, провинции Ыгдыр (Турция)
 Охурей — село в Очамчирском районе Абхазии